Енбек — название населённых пунктов в Казахстане:

 Енбек (быв. Трудовое) — село в Аккольском районе Акмолинской области.
 Енбек (до 2018 г. — Зареченка) — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Енбек — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Енбек (быв. Моисеевский) — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Енбек — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Енбек — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Енбек — село в Илийском районе Алматинской области.
 Енбек — село в Алматинской области, в подчинении городской администрации Талдыкорган.
 Енбек — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Енбек — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Енбек — село в Кордайском районе Жамбылской области.
 Енбек — село в Шуском районе Жамбылской области.
 Енбек — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Енбек (до 2018 г. — Давыденовка) — село в Костанайском районе Костанайской области
 Енбек — село в Сарыкольском районе Костанайской области, упразднено в 2012 г.
 Енбек — село в Жалагашском районе Кызылординской области.
 Енбек — село в Жанакорганском районе Кызылординской области.
 Енбек — село в подчинении городской администрации Аксу Павлодарской области, упразднено в 2018 г.
 Енбек (до 2019 г. — Путь Ильича) — село в подчинении городской администрации Аксу Павлодарской области.
 Енбек — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Енбек — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.
 Енбек — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Енбек — село в Казыгуртском районе Туркестанской области.
 Енбек — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Енбек — село в Тюлькубасском районе Туркестанской области.

Другое 
 «Енбек» — советский и казахстанский клуб по хоккею с шайбой из города Алма-Ата.